Invasion (telessérie)
Invasion (série de televisão de 2021)
Invasion (álbum) — álbum da banda Siber Tiger
The Invasion (filme) — filme com Nicole Kidman e Daniel Craig
The Invasion (wrestling)
WWF Invasion
The Invasion (Doctor Who)

Desambiguações de televisão
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música